Сезон 1924 года — 2-й в истории футбольного клуба «Динамо» Москва. 

В нем команда приняла участие в весеннем и осеннем чемпионате Москвы и в первенстве «Динамо».

Общая характеристика выступления команды в сезоне 
Перед началом сезона, осенью 1923 года, руководством общества «Динамо» на роль капитана команды (в те годы также практически выполнявшего роль тренера и организатора) был приглашен отлично зарекомендовавший себя на этом поприще в «Красной Пресне» Иван Тимофеевич Артемьев (вместе с ним пришли еще несколько футболистов из этого клуба — Дмитрий Маслов, Станислав Мизгер, Пётр Мидлер).

Именно при И.Артемьеве произошло становление клуба «Динамо» — он сумел наладить тренировочный процесс (до этого практически отсутствовавший), укрепить дисциплину на поле и вне его (для этого пришлось расстаться с рядом достаточно известных футболистов), фактически создать систему «младших» команд (так в те годы назывались дублеры), а также наладить решение множества организационных вопросов: от экипировки игроков (И.Артемьев был известным в Москве обувным мастером и самолично пошил комплекты бутс для всех пяти команд клуба) до проведения выставочных матчей с целью сбора средств на нужды клуба. Своей энергичной деятельностью он сумел создать вполне современно функционирующее для тех лет клубное хозяйство, заложив фундамент грядущих успехов «Динамо».

Пока же по подбору игроков динамовцы еще не могли сравниться с признанными грандами тех лет, занимая в двух первенствах столицы этого сезона сравнительно невысокие места.

В ставшем традиционном ежегодном матче со своими теперь уже ленинградскими одноклубниками динамовцы одержали победу.

Команда

Состав

Изменения в составе

Официальные матчи

Чемпионат Москвы 1924 (весна) 

Число участников — 12. Чемпион — «Красная Пресня».

Чемпионат разыгрывался в двух предварительных группах по 6 команд. Команда «Динамо» Москва заняла 4 место в первой предварительной группе.

Итоговая таблица 
 Группа I:

Чемпионат Москвы 1924 (осень) 

Число участников — 28 (7 групп). Чемпион — МСФК.

Осенний чемпионат предварял спортивный праздник «Приз Открытия» 3 августа на стадионе ОППВ, где футбольные команды соревновались в легкоатлетических дисциплинах. В отличие от некоторых других команд, «схитривших» и выставивших легкоатлетов (под видом футболистов), за команду «Динамо» в этих состязаниях принципиально соревновались футболисты. В результате динамовцы заняли только 5 место (среди 6 сильнейших команд). Через несколько дней городская секция игр Московского губернского совета физической культуры (МГСФК) приняла решение провести осеннее первенство среди четырех команд, при этом их отбор производился по результатам «Приза Открытия» (о чём изначально не сообщалось). В результате динамовцы попали во вторую группу (за 5-8 место), где заняли 5 место.

Итоговая таблица

Первенство «Динамо» 
Матч на кубок Ленгубисполкома (Ленинградского губернского исполнительного комитета) на празднике открытия стадиона «Динамо» в Ленинграде

Товарищеские матчи

Тур в Донбасс

Товарищеские игры

Тур в Ленинград

Тур в Ярославль

Статистика сезона

Примечания

Литература

Ссылки 
 fc-dynamo.ru
 История клубного футбола
 footballfacts.ru

1924
Динамо Москва